O’Reilly 400K bezeichnet:

 ein Rennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Texas Motor Speedway von 2001 bis 2004, siehe Winstar World Casino 400K
 ein Rennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Texas Motor Speedway im Jahre 2000, siehe Chevy Silverado 350K